Para otros usos de Ana de Habsburgo, véase la página de desambiguación Ana de Austria

Ana de Habsburgo también conocida como Ana de Austria (Graz, Austria, 16 de agosto de 1573 - Varsovia, Polonia, 10 de febrero de 1598), fue una noble austríaca, reina de Polonia y de Suecia tras su matrimonio con el rey Segismundo III Vasa.

Biografía 
Hija de los archiduques Carlos II de Estiria y María Ana de Baviera. Sus abuelos paternos eran el emperador Fernando I de Habsburgo y Ana de Bohemia, hija a su vez de Vladislao II, rey de Bohemia y Hungría. Su abuelo materno era el duque Alberto V de Baviera y de Ana de Habsburgo-Jagellón.

El compromiso matrimonial de Segismundo III de Polonia con Ana no fue visto con buenos ojos por la nobleza polaca, liderada por el canciller Juan Zamoyski, quien observaba en ello las pretensiones de los Habsburgo de entrometerse en Polonia, en alianza con el rey Segismundo. Cuando el rey Segismundo envió una misión diplomática a Praga, lugar donde se hallaba Ana, con el fin de llevarla a Polonia, Zamoyski ordenó vigilar las fronteras para impedirle el paso, pero la caravana de Ana logró evadir la vigilancia y llegar a Cracovia, lugar donde se celebraría el matrimonio el 31 de mayo de 1592. El mismo día sería coronada reina de la República de las Dos Naciones.

En 1594, después de que su marido se convirtiera por herencia en rey de Suecia, Ana fue coronada reina de ese país. Tanto su marido como ella, dada la convicción católica de ambos, fueron vistos con desconfianza por la aristocracia sueca, de confesión luterana.

Descendencia 
De su matrimonio nacieron cinco hijos, de los cuales solo Vladislao llegó a la edad adulta:
 Ana María (1593-1600).
 Catalina (1594).
 Vladislao (1595-1648). Rey de Polonia-Lituania (Vladislao IV) y zar de Rusia.
 Catalina (1596-1597).
 Cristóbal (1598).

Muerte
Ana falleció en Varsovia el 2 de febrero de 1598, a los 24 años de edad al dar a luz a su quinto vástago, que tampoco sobrevivió. A su muerte, Segismundo se casó con una de sus hermanas, Constanza de Habsburgo.

Ancestros

Enlaces externos 
 

Reinas consortes de Suecia del siglo XVI
Grandes Duquesas de Lituania del siglo XVI
Reinas consortes de Polonia del siglo XVI
Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVI
Sepultados en la Catedral de Wawel
Nacidos en Graz
Católicos de Polonia
Ana
Fallecidas por parto
Reinas consortes de la casa de Habsburgo
Fallecidos en Varsovia